Рецепт - лікарський документ, із приписом лікаря до аптечних провізорів про виготовлення ліків
 Кулінарний рецепт